

Patronyme 

 Anne Chain-Larché (1958-), femme politique française, fille de Jacques Larché ;
 Claude-Michel Larché (1748-1829), homme politique français ;
 Jacques Larché (1920-2014), homme politique français, père d'Anne Chain-Larché.

Homonymie de patronyme